Heaven (‘paraíso celestial’ en inglés) puede referirse a:

Cine 
 Heaven (1987), película documental escrita y dirigida por Diane Keaton.
 Heaven (1998), película (drama criminológico) protagonizado por Martin Donovan.
 Heaven -En el cielo- (2002), película de Tom Tykwer, con Cate Blanchett y Giovanni Ribisi.

Música

Álbumes 
 «Heaven» (2011), álbum debut de la cantante británica Rebecca Ferguson.

Canciones 
 «Heaven» (1983), canción de Bryan Adams.
 «Heaven» (2013), canción de Depeche Mode.
 «Heaven», canción de Angels and Airwaves.
 «Heaven», sencillo n.º 37 de la cantante japonesa Ayumi Hamasaki.
 «Heaven», (2002), canción de DJ Sammy y Yanou con Do.
 «Heaven», canción de Emeli Sandé.
 «Heaven», canción de Julia Michaels.
 «Heaven», canción de Live.
 «Heaven», canción de Lonely Boys.
 «Heaven», canción de Warrants.
 «Heaven», canción de Inna.
«Heaven», canción de Avicii.

Otros 

 «Heaven Records», discográfica.
 «Heaven», marca de instrumentos musicales.
 Heaven (banda rumana), una banda rumana.
 Heaven (banda australiana), una banda australiana.

Miscelánea 
 «Heaven» (1979-), discoteca en Londres, Reino Unido.